Robert Kirk può riferirsi a:
 Robert Kirk – filosofo
 Robert Kirk – folclorista
 Robert Kirk – regista statunitense